Candisari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Candisari, Purworejo, by, 
 Candisari, Grobogan, by, 
 Candisari, Demak, by, 
 Kecamatan Candisari, distrikt, Jawa Tengah, 
 Candisari, Lamongan, by, 
 Candisari, Bansari, by, 
 Candisari, Tlogomulyo, by, 
 Candisari, Boyolali, by, 
 Candisari, Secang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar